Ла-Ренодьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 39 км на схід від Нанта, 55 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ла-Ренодьєр, Ле-Лонжрон, Монфокон-Монтіньє, Руссе, Сент-Андре-де-ла-Марш, Сен-Креспен-сюр-Муан, Сен-Жермен-сюр-Муан, Сен-Макер-ан-Мож, Тійєр i Торфу було об'єднано в новий муніципалітет Севремуан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 375 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 956,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Ренодьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Ренодьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ренодьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара